Эдвард Прокош () — компаративист, индоевропеист и германист. Отец Фредерика Прокоша.

Прокош родился в городе Хеб, изучал право в Вене, сдал экзамен на право заниматься адвокатской практикой незадолго до эмиграции в США в 1898 году.

Прокош преподавал немецкий и германистику в ряде американских учебных заведений, включая Чикагский университет, Техасский университет в Остине, Висконсинский университет в Мадисоне, Брин-Мор-колледж и Нью-Йоркский университет.

Прокош завершил карьеру в качестве преподавателя германских языков в Йельском университете. В это время он написал наиболее важную свою работу, «Сравнительную грамматику германских языков» (). Погиб в автокатастрофе незадолго до публикации этой грамматики.

Основные труды 
 Beiträge zur Lehre vom Demonstrativpronomen in den altgermanischen Dialekten. Leipzig, Univ., Diss., 1905.
 Carl Darling Buck; Eduard Prokosch: Elementarbuch der oskisch-umbrischen Dialekte. Heidelberg: C. Winter, 1905.
 Die Stabilität des germanischen Konsonantensystems. Straßburg 1914.
 The Sounds and History of the German Language. New York: Holt, 1916.
 An outline of German historical grammar. New York 1933.
 A Comparative Germanic Grammar. Philadelphia 1939.

Литература 
 Блумфилд Л.: Obituary of Eduard Prokosch. Language 14 (1938) 310.

Ссылки 
 Биография Прокоша

Германисты
Лингвисты США
Преподаватели Йельского университета
Стерлингские профессора
Президенты Лингвистического общества Америки
Президенты Ассоциации современного языка